Джон Каллум (, род. 2 марта 1930) — американский актёр и певец, лауреат двух премий «Тони».

Биография 
Каллум родился в Ноксвилле, штат Теннесси, и окончил Университет Теннесси. В 1960 году он дебютировал на бродвейской сцене в мюзикле «Камелот», а затем продолжил свою театральную карьеру, сыграв заглавную роль в пьесе 1964 года «Гамлет». В 1965 году он получил ведущую роль в мюзикле «В ясный день увидишь вечность», которая принесла ему премию Theatre World Award и первую в карьере номинацию на премию «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле. В 1970 году он выступал в мюзикле «1776», а два года спустя появился в одноименной киноверсии. Наибольшего успеха он добился благодаря мюзиклу «Шенандоа», где выступал с 1974 по 1977 год. В 1975 году он выиграл премию «Тони» за лучшую мужскую роль в мюзикле за выступление в этом мюзикле. Три года спустя он получил ещё одну премию «Тони» за выступление в мюзикле «в двадцатом веке», в котором выступал вместе с Мэдлин Кан. В последующие годы Каллум продолжал регулярно выступать на Бродвее, а в 2000-х годах получил четвертую и пятую номинации на премию «Тони» за роли в мюзиклах «Уритнаун» (2002) и «110 градусов в тени» (2007).

На телевидении, Каллум наиболее известен благодаря роли в сериале CBS «Северная сторона», где он снимался на регулярной основе с 1990 по 1995 год. В 1993 году за работу в этом сериале он номинировался на премию «Эмми» за лучшую мужскую роль второго плана в драматическом телесериале. В начале карьеры он выступал в популярных в тот период дневных мыльных операх «На пороге ночи» и «Одна жизнь, чтобы жить», а после завершения телесериала «Северная сторона» он получил второстепенную роль в телесериале «Скорая помощь». Также Каллум в разные годы снимался в таких сериалах как «Закон и порядок», «Безумцы», «Схватка» и «Хорошая жена». В последние годы он играл второстепенные роли в сериалах «Закон и порядок: Специальный корпус», «Бывает и хуже» и «Только для членов».

У него есть сын Джей Ди Каллум, который также стал актёром.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Университета Теннесси